Tegernsee (gemeente)
Tegernsee (meer)